Marie zu Mecklenburg ist der Name folgender Personen:

 Marie zu Mecklenburg (1659–1701), Tochter von Herzog Gustav Adolf (Mecklenburg)-Güstrow und Ehefrau von Adolf Friedrich II. (Mecklenburg)-Strelitz
 Marie zu Mecklenburg (1803–1862), Herzogin zu Mecklenburg[-Schwerin], Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Marie zu Mecklenburg (1854–1920) (genannt Maria Pawlowna die Ältere), Großfürstin Maria Pawlowna von Russland
 Marie Antoinette zu Mecklenburg (1884–1944), Angehörige des großherzoglichen Hauses von Mecklenburg-Schwerin
 Marie Elisabeth zu Mecklenburg (1646–1713), Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, Äbtissin von Gandersheim und Reichsfürstin

Siehe auch:
 Marie von Mecklenburg-Schwerin (1856–1929), Angehörige des großherzoglichen Hauses von Mecklenburg-Schwerin und deutsch-österreichische Archäologin